

Carriera 
Il 17 gennaio 2021 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra polacca dello .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 4 marzo 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Miedź Legnica: 2017-2018

Collegamenti esterni